Cameron Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cameron Township (Iowa)
 Cameron Township (Minnesota)
 Cameron Township (Nebraska)
 Cameron Township (North Dakota)
 Cameron Township (Oklahoma)
 East Cameron Township, Pennsylvania
 West Cameron Township, Pennsylvania